Världsmästerskapet i ishockey 1935 var det nionde världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 19:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades mellan 19 och 27 januari 1935 i Davos i Schweiz.

Med femton deltagande lag, det hittills högsta antalet vid ett världsmästerskap i ishockey, så förändrades spelschemat i jämförelse med tidigare år. De femton lagen blev indelade i fyra grupper, från vilka de två bäst placerade lagen i varje grupp gick vidare till mellanomgång, medan resten av lagen fick hålla till godo med spel om platserna nio till femton. Mellanomgången spelades i två grupper med fyra lag, varifrån de två bäst placerade lagen gick vidare till finalomgång, som avgjordes som ett gruppspel mellan fyra lag.

Kanada vann ännu en gång världsmästerskapet. Det var kanadensarnas åttonde världsmästerskapstitel av nio möjliga. Schweiz utnyttjade fördelen med hemmabana och lyckades att erövra silvermedaljen samt Europamästerskapstiteln som bäst placerade europeiska lag.

Inledande omgång 
De två bästa lagen från varje grupp gick vidare till mellanrundan. Resterande lag gick vidare till placeringsomgång för platserna nio till femton.

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Placeringsomgång (platserna nio till femton) 
De sju lag som inte gick till mellanrundan spelade om plats nio till femton. De sju lagen blev indelade i två grupper, från vilka vinnarna spelade om plats nio. Resterande lag blev rangordnade efter deras placering i gruppmatcherna.

Grupp A

Grupp B

Match om niondeplats

Mellanomgång 
De åtta bästa lagen spelade om fyra platser i finalomgången. De två bäst placerade lagen från respektive grupp gick vidare, resterande lag gjorde upp om platserna fem till åtta.

Grupp A

Grupp B

Placeringsomgång (plats 5 - 8)

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Finalomgång 
Resultaten från inbördes matcher mellan lag från samma grupp i mellanomgången överfördes till finalomgången.

Slutställning

Laguppställningar

Sverige 
Målvakter: Wilhelm Larsson-Lagheim, Bengt Liedstrand
Backar: Sven "Svenne Berka" Bergqvist, Bertil Lundell
Forwards: Börje Abelstedt, Olle Andersson, Lennart Hellman, Gustaf "Lulle" Johansson, Torsten Jöhncke, Yngve Liljeberg, Evert Löw, Sigge Öberg
Lagledare: Carl "Calle Aber" Abrahamsson och Viking Harbom

1935 i Schweiz
Internationella ishockeytävlingar i Schweiz
Ishockeysäsongen 1934/1935
1935
Sport i Davos